Bataille de Qousseir (2012)
 Offensive de Qousseir
 Bataille de Qousseir (2013)